Apis (gènere), gènere d'himenòpters de la família dels àpids que inclou les abelles productores de mel 
 Apis (déu), déu solar, de la fertilitat, i posteriorment funerari del panteó egipci.
 Apis (rei), rei mitològic d'Argos, fill de Foroneu i de Telèdice
 Apis (marca), empresa alimentària espanyola
 Dragutin Dimitrijević, conegut com a Apis, militar serbi que va preparar l'assassinat de Sarajevo.